Len puede referirse a:
 Len (banda), banda canadiense de rock alternativo originaria de Toronto, Montreal.
 Len (España), aldea española de la parroquia de Belesar, municipio de Villalba, provincia de Lugo, Galicia.